El acrónimo WAIS puede referirse a:
 Wide Area Information Servers, sistema de búsqueda de texto; o
 Wechsler Adult Intelligence Scale, test mental.

Acrónimos